Владимир Кириллов:
 Кириллов, Владимир Андреевич (1925—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Кириллов, Владимир Владимирович (род. 1955) — российский государственный деятель.
 Кириллов, Владимир Григорьевич (1908—2001) — советский и российский шахматист.
 Кириллов, Владимир Петрович (род. 1955) — артист балета.
 Кириллов, Владимир Тимофеевич (1890—1937) — русский советский поэт.
 Кириллов, Владимир Яковлевич (1923—1990) — Герой Советского Союза.